Selangor Public Bank Football Club é um clube de futebol da Malásia. Disputou a primeira divisão nacional pela última vez em 2005.

Clubes de futebol da Malásia
Selangor